

Open Access Verzeichnisdienste & Journale

Deutschsprachig 

 Copernicus – Verschiedene OA-Journale herausgegeben durch Copernicus Publications, Göttingen
 EconStor – Suche in über 200.000 OA-Dokumenten, bereitgestellt durch Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
 edoc-Server – Open-Access-Server der Humboldt-Universität zu Berlin
 KIT Scientific Publishing – Verlag des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), mit einer OA-Strategie und Vielzahl von Publikationen (meist in Englisch; Suche siehe hier)
 Liste der Publikationsdienste – Bereitgestellt von der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI)
 SSOAR – Social Science Open Access Repository – OA-Server des Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS)
 media/rep/ – Open Access-Repositorium für Medienwissenschaft und verwandte Fächer, Projekt des Instituts für Medienwissenschaft der Philipps-Universität Marburg

Englischsprachig 

 ACS OA-Journale – Liste der American Chemical Society
 Liste der AIP-Journal – Liste der American Institute of Physics (AIP)
 AOPEN – Open Access Publishing in European Networks, betrifft Buchpublikationen
 De Gruyter Journale – Es kann nach OA-Journalen gefiltert werden
 DOAJ – Verzeichnis von Open-Access-Zeitschriften
 Elsevier OA – Informationen zu OA des Elsevier Konzerns mit Verzeichnis für OA-Journale und Informationen für Autoren. Stand 2021 sind über 1.100 Journale Voll-OA und über 2.100 Teil-OA.
 Frontiers – Alle Journale sind OA
 IEEE OPEN – OA-List und Plattform des IEEE (Informationen für Autoren siehe dort)
 IET Inspec – Das englische IET veröffentlicht über seine Recherche-Plattform Inspec eine aktuelle (Stand 2022) Liste an OA-Journalen. Es werden dort über 700 Journale aufgezählt.
 IOP Publishing OA – Das Institute of Physics (IOP, UK) bietet Full-access und Hybrid-access Journale
 JAMA Network OA – OA-Journale der JAMA
 JSTOR OA-Journale – Liste von JSTOR OA-Journalen
 Open Access Directory (OAD) – Eigenes Wiki zu Open Access
 PMC Journals – Verzeichnis der National Library of Medicine, kann mit speziellem OA-Attribut gefiltert werden.
 Project Euclid – OA-Plattform für Mathematik
 PsychOpen – Europäische Open-Access-Publikationsplattform für Psychologie
 Royal Society OA – Informationen und Journale der Royal Society
 SCOAP3 – OA-Publikationen aus der Teilchenphysik
 SpringerOpen – OA-Publikationsplattform des Springer Konzerns; siehe auch NatureSpringer Informationen zu OA
 Thieme Open – OA der Thieme Gruppe (Fokus Medizin und Chemie)
 Wiley OA-Journale – Liste der OA-Journale des Wiley Verlags

Einzelnachweise 

 
!
Fachzeitschriften, frei zuganglich